Епархия Крунстада () — епархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Крунстад, ЮАР. Епархия Крунстада входит в митрополию Блумфонтейна. Кафедральным собором епархии Крунстада является церковь святого Патрика.

История 
26 ноября 1923 года Римский папа Пий XI издал бреве «Quae catholico», которым учредил апостольскую префектуру Крунстада, выделив её из апостольского викариата Кимберли в Южной Африке (сегодня — Епархия Кимберли).

8 апреля 1935 года Римский папа Пий XI издал буллу «Quaeque Praefectura», которой преобразовал апостольскую префектуру Крунстада в апостольский викариат.

12 февраля 1948 года апостольский викариат Крунстада передал часть своей территории для образования нового апостольского викариата Бетлехема (сегодня — Епархия Бетлехема).

11 января 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Suprema Nobis», которой преобразовал апостольский викариат Крунстада в епархию.

Ординарии епархии 
 епископ Guglielmo Herting C.S.Sp. (1923—1924);
 епископ Léon Klerlein C.S.Sp. (24.03.1924 — 12.02.1948) — назначен апостольским викарием Бетлехема;
 епископ Gerard Marie Franciskus van Velson O.P. (31.05.1950 — 15.11.1975);
 епископ Johannes Ludgerus Bonaventure Brenninkmeijer O.P. (15.04.1977 — 2.07.2003);
 епископ Stephen Brislin (17.10.2006 — 18.12.2009) — назначен архиепископом Кейптауна;
 епископ Peter Holiday (1.04.2011 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Quae catholico, AAS 16 (1924), стр. 81 
  Булла Quaeque Praefectura, AAS 28 (1936), стр. 2 
  Булла Suprema Nobis, AAS 43 (1951), стр. 257

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Южно-Африканской Республики